Литерату́рный журна́л — журнал, публикующий произведения художественной литературы, а также литературно-критические статьи.

Бывают как общелитературные журналы, так и журналы, представляющие какое-то одно литературное направление. 

В СССР, а затем и в России, литературно-художественные журналы полноценного объёма в 192—256 полос получили условное название — толстые журналы (без кавычек). Под ним они упоминаются, например, ещё у Булгакова.

Литературные журналы в России 
В Российской империи первые литературные журналы возникли в конце XVIII века. В XIX веке они стали важной средой интеллектуальной жизни, однако значительных тиражей не имели, в силу низкой образованности основной массы населения страны, и сильно страдали от цензуры.

 в СССР
После 1917 года в Советской России и СССР были уничтожены существовавшие издания и созданы новые литературно-художественные журналы, причём не одномоментно: если ряд московских литературных журналов вышел в свет ещё до Великой Отечественной войны, то новые столичные и региональные издания продолжали возникать на протяжении ряда десятилетий. Они также страдали от цензуры, однако стали важными центрами притяжения общественной мысли и «кузницей мастерства» начинающих литераторов.

После отмены цензурных ограничений в период Перестройки, толстые журналы стали публиковать массу острейших материалов на все темы художественной и общественной жизни, выйдя далеко за рамки узколитературных изданий. Это обусловило их невероятную популярность: к 1990 году ежемесячный тираж одного лишь «Нового мира» достиг 2 710 000 экземпляров. 

После распада СССР аудитория литературных журналов сократилась практически до уровня начала XX века (так, к 2007 году тираж того же «Нового мира» составил всего 8700 экземпляров), и они вновь стали лишь вестниками литературной жизни.

С появлением Интернета большинство литературных журналов России представлены также и интернет-версиями, часть которых составила особый сайт «Журнальный зал». Кроме того, возник и ряд литературных периодических изданий, выходящих только в электронной форме. Однако, новые условия ещё сильнее снизили популярность литературных журналов, что привело закрытию многих из них. 
Как писал в начале 2020 года Роман Сенчин: 
Журналы, колыбель и фундамент нашей литературы, гибнут. <…> Несколько лет назад перестал выходить «Континент», как-то тихо скончалась «Литературная учёба», одиннадцать месяцев не выходил «Октябрь», прекратился журнал поэзии «Арион», под вопросом издание петербургской «Звезды». Остальные журналы влачат поистине нищенское существование. Сейчас даже у самых именитых „толстяков“ тиражи не больше четырех тысяч. Да и те не расходятся. <…> В начале нулевых они были бедными, теперь — нищие. Некоторые лишились редакционных помещений, штат сотрудников сокращён уже не до минимума, а сверх него — нередко работу двух-трёх отделов выполняет один человек. Какой бы он ни был двужильный, он не в состоянии внимательно читать поступающие материалы, не говоря о тщательной редактуре.

См. также: список Литературные журналы России

См. также 
 сайт «Журнальный зал»

Литература 
 Коровин В. Л.

Ссылки

Примечания